Ел Наранхиљо има више значења:

 Ел Наранхиљо (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Наранхиљо (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Наранхиљо (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Наранхиљо, Лос Наранхос (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхиљо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Наранхиљо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхиљо (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Наранхиљо (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику